Княжеские династии в средневековой Руси:

 Ростиславичи Галицкие — первая галицкая династия (до 1199), потомки Ростислава Владимировича (уб.1065).
 Ростиславичи Смоленские — потомки Ростислава Мстиславича смоленского и киевского (ум.1167).